Deze pagina toont een chronologisch en gedetailleerd overzicht van de interlands die het Russisch voetbalelftal speelde in de periode 1990 – 1999 na de ontmanteling van de Sovjet-Unie als eenheidsstaat.

Interlands

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

  

  

  

  

  

  

 

   

  

1990
R